Хлорид меди — неорганическое соединение меди с хлором. Известны следующие хлориды меди:
 Хлорид меди(I) CuCl
 Хлорид меди(II) CuCl